FBA steht für:

 Fachbereichsarbeit, eine Vorprüfungsform zur Matura in Österreich
 Fehlerbaumanalyse, eine Art Systemanalyse nach DIN 25424
 Fellow of the British Academy, gewähltes Mitglied einer der bedeutendsten Gelehrtengesellschaften
 Fernstraßen-Bundesamt, eine deutsche Bundesbehörde
 Bremse (Kraftfahrzeug)#Feststellbremsanlage (FBA) in Kraftfahrzeugen
 Finger-Boden-Abstand, ein Maß für die Beweglichkeit der Wirbelsäule
 die Flugboote FBA Type A, FBA Type B und FBA Type C
 Flux Balance Analysis, eine Methode aus der Systembiologie
 Folgenbeseitigungsanspruch, ein Begriff aus dem deutschen Verwaltungsrecht
 Belgische Streitkräfte in Deutschland, frz.: Forces Belges en Allemagne
 Formale Begriffsanalyse, eine algebraische Methode zur Datenanalyse
 Franco-British Aviation, ein ehemaliger Flugzeughersteller
 Französisches Biographisches Archiv, biographisches Nachschlagewerk, siehe WBIS
 Frauenärztliche Bundesakademie, ein Tochterunternehmen des Berufsverbandes der Frauenärzte e.V.
 Functional Behavioral Assessment, siehe funktionale Verhaltensanalyse
 Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit
 Bahnhof Babenhausen (Hessen) (DS100-Code).

FBA